Central Valley può riferirsi a:
Central Valley – "hamlet" statunitense nello Stato di New York
Central Valley – città statunitense nello Utah

Altre voci
California Central Valley – pianura della California
Valle Centrale – altopiano della Costa Rica